Камбрия () может означать:

 Камбрия — латинское название Уэльса.
 Камбрия — раннефеодальное государство на юге современной Шотландии.
 Камбрия () — графство на северо-западе Англии.
 Камбрия — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
 Камбрия — тауншип в округе Хилсдейл, Мичиган, США.
 Камбрия — город в округе Ниагара, штат Нью-Йорк, США.
 Камбрия — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
  — британский пароход потерпевший крушение 19 октября 1870 года; погибло 169 человек.
  — торговое название ряда гибридных орхидей.